Ouanga peut désigner :
Ouanga, la commune rurale située dans le département de Bagassi au Burkina Faso ;
Ouanga, la commune rurale située dans le département de Tibga au Burkina Faso.